Ирене́уш Е́лень (, польское произношение ; ) — польский футболист, нападающий. Выступал в сборной Польши.

Клубная карьера 
Свою футбольную карьеру Иренеуш начал в клубе «Пяст» из своего родного города Цешин в 2000 году. В 2001 году перешёл в клуб «Бешкид» из Скочува. Отыграв полтора сезона за команду из Третьей лиге, Елень пошёл на повышение в «Вислу» из Плоцка которая выступала в Экстракласа. За четыре сезона в клубе игрок забил 45 мячей в 100 матчах, стал обладателем Кубка и Суперкубка Польши. 28 июня 2006 года Елень подписал контракт с французским «Осером». В новом клубе дебютировал 5 августа в матче против «Валансьена». Первый гол за французский клуб Иренеуш забил 9 сентября в матче против «Монако», который в итоге оказался победным

Международная карьера 
Дебют Иренеуша в составе первой национальной команды состоялся 11 декабря 2003 года, в товарищеском матче против Мальты. Первый гол за сборную Елень забил уже в следующем матче 14 декабря против сборной Литвы. Участник ЧМ 2006.

Итого: 28 матчей / 5 голов; 12 побед, 5 ничьих, 11 поражений.

(откорректировано по состоянию на 9 февраля 2011)

Личная жизнь 
Иренеуш родился средним ребёнком в семье, у него есть старшая сестра и младший брат. Елень женат, у него двое детей — сын Якуб (2003 г.р.) и дочь Юлия, родившаяся в январе 2010 года.

Достижения 
 «Висла (Плоцк)»
 Обладатель Кубка Польши: 2005/06
 Финалист Кубка Польши: 2002/03
 Обладатель Суперкубка Польши: 2005

 «Осер»
 Бронзовый призёр чемпионата Франции: 2009/10

Клубная статистика 

По состоянию на 6 февраля 2011.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игрока

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Висла» Плоцк
Игроки ФК «Осер»
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Подбескидзе»
Игроки ФК «Гурник» Забже